Cappella Pellegrini (Santa Anastasia), che si trova nel transetto destro della chiesa di Sant'Anastasia a Verona.
 Cappella Pellegrini (San Bernardino), progettata da Michele Sanmicheli si trova presso la Chiesa di San Bernardino a Verona